Prkačin ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Prkačin (* 1997), kroatische Handballspielerin
 Nikola Prkačin (* 1975), kroatischer Basketballspieler
 Roko Prkačin (* 2002), kroatischer Basketballspieler